Пузановский — фамилия и топоним:

 Пузановский, Адриан Георгиевич — Депутат Государственной Думы Российской Федерации от одномандатных округов (Костромская область). 
 Пузановский (Верхнедонской район) — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.